Insomniac Games - desenvolvedora de jogos eletrônicos
Insomniac (álbum de Enrique Iglesias)
Insomniac (álbum de Green Day)

Veja também 
Insomnia

Desambiguação